Zbiór (mnogość) – jedno z fundamentalnych pojęć w matematyce.

Określenie zbiór może też odnosić się do:

 zbiór – pojęcie stosowane w rolnictwie
 zbiór danych – zbiór danych statystycznych
 zbiór Smitha – pojęcie dotyczące wyborów demokratycznych
 zbiór praw sądowych

Inne znaczenia w matematyce (wybór, w kolejności alfabetycznej):
 zbiór analityczny
 zbiór algebraiczny
 zbiór borelowski
 zbiór brzegowy
 zbiór Cantora
 zbiór domknięty
 zbiór doskonały
 zbiór dyskretny
 zbiór gęsty
 zbiór Hintikki
 zbiór induktywny
 zbiór Julii
 zbiór Mandelbrota
 zbiór nieprzeliczalny
 zbiór nigdziegęsty
 zbiór niezależny
 zbiór niezmienniczy
 zbiór ograniczony
 zbiór otwarty
 zbiór otwarto-domknięty
 zbiór pierwszej kategorii
 zbiór potęgowy
 zbiór przechodni
 zbiór przeliczalny
 zbiór pusty
 zbiór rekurencyjny
 zbiór rozmyty
 zbiór rzutowy
 zbiór skierowany
 zbiór skończony
 zbiór stacjonarny
 zbiór typu F-sigma
 zbiór typu G-delta
 zbiór Vitalego
 zbiór wszędzie gęsty
 zbiór wypukły

Inne 
 Zbiór – album muzyczny Baranovskiego wydany w 2019 roku